Höchstädt kan syfta på:

Tyskland 

 Höchstädt im Fichtelgebirge – kommun, Bayern, Oberfranken, 
 Höchstädt an der Donau – kommun, Bayern, Schwaben,